РГУ — аббревиатура, образованная от названия одного из университетов:

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина — г. Москва
 Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) – г. Москва
 Российский государственный университет имени Иммануила Канта — г. Калининград (с 2011 года — Балтийский федеральный университет имени Канта).
 Ростовский государственный университет — г. Ростов-на-Дону
 Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина — г. Рязань